Крукстон има више значења:
 Крукстон (Минесота)
 Крукстон (Небраска)